Peacock
 USS Peacock
 Peaches – singel zespołu The Stranglers, wydany w 1977 roku

Osoby o nazwisku Peacock:
 Andrew Peacock
 Gary Peacock
 Hamish Peacock
 Thomas Love Peacock